Sa'dah (stad), stad in Jemen
 Sa'dah (gouvernement), gouvernement in Jemen